Coggeria naufragus — вид пресмыкающихся из семейства сцинковых, единственный в роде Coggeria. Описан в 1996 году, первый представитель найден на острове Фрейзер в штате Квинсленд (Австралия). Род и вид названы в честь учёного Гарольда Коггера (Coggeria). Слово же naufragus в названии вида означает «отверженный, потерпевший кораблекрушение».

Описание 
Продолговатое тело, редуцированные лёгкие. Мордочка в профиль клиновидной формы. Вариативность облика разных особей ещё недостаточно изучена. Представители Anomalopus, Calyptotis, Coeranoscincus, Ophioscincus, Saiphos, Lerista некоторыми своими чертами походят на Coggeria, но это может быть объяснено, в том числе, и результатами  параллельной эволюции.

Примечания

Ссылки 
 
 .

Сцинковые
Монотипические роды пресмыкающихся
Пресмыкающиеся Австралии
Фоссилии, описанные в 1996 году
Коггер, Гарольд